Estilógrafo puede referirse a:
 Rapidógrafo para dibujo técnico
 Pluma estilográfica para escritura a mano